Močvara
 Klub Močvara